Pavao Horvat (biskup)
Pavao Horvat (pjesnik)
Pavao Horvat (Argentina)